Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Kremlin Cup 2009. Die Qualifikation fand vom 17. bis 18. Oktober 2009 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski